Großer Palast steht für
 Großer Palast (Bangkok)
 Großer Palast (Konstantinopel)
Siehe auch:
 Großer Kremlpalast
Grand Palais
Großherzoglicher Palast (Luxemburg)
Großmeisterpalast (Valletta)
Großes Palais